Krasnoschtschokowo (russisch ) ist der Name zweier Ortschaften in Russland:
 Krasnoschtschokowo (Region Altai), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Region Altai
 Krasnoschtschokowo (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg